, titre original des Survivants de l'Apocalypse, premier tome de la série Left Behind écrite par  et Tim LaHaye en 1995 ;
 , chanson de Slipknot sortie en 2000 ;
 , titre original du Chaos, film catastrophe fantastique américain de Vic Armstrong sorti en 2014.
The Last of Us: Left Behind, un DLC de The Last of Us, sorti en 2014.